Molino hace referencia a varios artículos:

Ingenios, máquinas y artefactos 
 Molino, todo artefacto o máquina que sirve para moler utilizando diversas fuerzas o energías (viento, agua, animal);
 Molino de viento, máquina que aprovecha la energía eólica y modelo precedente de los aerogeneradores, que convierten la energía cinética del viento en energía mecánica;
 Molino de viento holandés, tipo característico del centro de Europa;
 Molino de bolas usado en minería;
 Molino de grano, máquina o edificio dedicado a la molturación;
 Molino de mano, cuyo uso fue descubierto en el periodo final del neolítico, al comienzo de la Edad de los Metales;
 Molino de marea, molino hidráulico que utiliza la energía de las mareas como fuerza motriz;
 Molino de nixtamal usado para moler un tipo de maíz;
 Molino de pisón usado en minería;
 «Molino de sangre», el que utiliza fuerza animal;
 Molino flotante, molino hidráulico compuesto por una rueda de aceña instalada al costado de una o dos barcazas y que gira con la fuerza de la corriente de un río;
 Molino hidráulico, aceña o molino de caz; el que funciona por la fuerza de una corriente de agua;
 Molino semiautógeno usado en minería;

 Molinillo de café o molino de café; pequeño mecanismo para moler el café en el hogar;

Topónimos
 Molino (Florida), localidad del condado de Escandia, en el estado de Florida (Estados Unidos);
 Molino dei Torti, localidad de la provincia de Alessandria, en la región de Piamonte (Italia);

En España
 Molino de Escartín, pedanía del municipio de Sabiñánigo, provincia de Huesca;
 Molino de Villobas, pedanía del municipio de Sabiñánigo, provincia de Huesca;
 Molino de la Hoz, urbanización en el municipio de Las Rozas de Madrid, Comunidad de Madrid.

Personas
 Francesco Molino (1768-1847), compositor y guitarrista italiano;
 Jean-François Molino (n. 1959), botánico francés.

Además
 Molino (Echinospartum boissieri), planta de la familia de las fabáceas;
 Molino glaciar, cascada producida en una especie de sumidero en la superficie de un glaciar;
 Molino (ajedrez), jugada en el ajedrez;
 Juego del molino, juego de mesa.

Enlaces externos